Mirandola (stad), stad en gemeente in Italië
 hertogdom Mirandola, stadstaat rond deze stad in de 14e tot 18e eeuw